Aristoxenus, der jüngere, ist ein Pseudonym des Johann Mattheson, durch das er sich als geistesverwandt mit dem antiken Philosophen und Musiktheoretiker Aristoxenos ausgab. Folgende Schriften verfasste er unter diesem Pseudonym:
Gültige Zeugnisse über die jüngste Mathhesonisch-Musicalische Kernschrift (Hamburg 1738)
Die neueste Untersuchung der Singspiele (Hamburg 1744)
Arestoxeni junioris Phthongologia systematica (Hamburg 1748)

Quelle 
 

Pseudonym